Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1973 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Billie Jean King je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Court (polfinale)
  Billie Jean King (prvakinja)
  Evonne Goolagong (polfinale)
  Chris Evert (finale)
  Rosie Casals (četrtfinale)
  Virginia Wade (četrtfinale)
  Kerry Melville (četrtfinale)
  Olga Morozova (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1973